Русалки — множественное число от слова русалка, а также название фильма и нескольких живописных произведений.
 Картины
 «Русалки» — картина Ивана Крамского, написанная в 1871 году.
 «Русалки» — картина Константина Маковского, написанная в 1879 году.

 Фильм
 «Русалки» — фильм Ричарда Бенджамина (США, 1990).

См. также